Konvergens beskriver det, at to ting nærmer sig hinanden. Det er det modsatte af divergens.

I biologi opstår konvergens når organismer fra forskellige udviklingslinjer i lang tid bliver udsat for lignende selektionstryk ved tilpasning til samme miljø.

I økonomi bruges begrebet blandt andet inden for vækstteorien, hvor man ofte snakker om betinget konvergens, dvs. det fænomen, at fattige lande naturligt vil have en højere økonomisk vækst end rige lande, hvis en række strukturelle forhold i de pågældende lande i øvrigt er (nogenlunde) ens.

Se også 

 Konvergent følge
 
Evolutionsteori